Alfalfa puede referirse a:

El nombre común de varias especies del género Medicago 

alfalfa (Medicago sativa);
alfalfa arbórea (Medicago arborea);
alfalfa amarilla (Medicago falcata);
alfalfa de secano (Medicago polymorpha);
alfalfa lupulina (Medicago lupulina).

Además a las siguientes especies:
alfalfa del boticario (Euphorbia peplis); 
En Argentina alfalfa inglesa o alfalfa gallega (Galega officinalis);
En Argentina alfalfa de los pobres (Kochia scoparia).

En geografía 
 Se puede referir a los siguientes lugares:
Plaza de la Alfalfa, plaza de Sevilla, España.
Alfalfa (barrio), barrio de Sevilla, España.
Alfalfa (Alabama), localidad estadounidense.
Alfalfa (Oregón), localidad estadounidense.
Condado de Alfalfa, Oklahoma, Estados Unidos.

Arabismos